Cabral kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Cabral
 Elsa Leonor Cabral

Robotskapade auktorsförkortningar